Полиевкт:

 Полиевкт — имя греческого происхождения.
 Полиевкт (ум. 970) — Патриарх Константинопольский.
 Полиевкт Мелитинский — святой, был первым мучеником в армянском городе Мелитене; ему посвящена драма Корнеля «Полиевкт» (1642).
 Полиевкт (Пясковский) (1817—1906) — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Зарайский.
 Полиевкт (Финфинис) (1912—1988) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Анейский.